Norton keresztnév
 Norton, családnév

 Norton Commander program
 Norton motorkerékpár

Települések
 Norton, város Zimbabwéban
 Norton, város Angliában
 Norton, város az USA Kansas államában